Lockport syfta på:

Geografi

Kanada
 Lockport Provincial Park

USA
 Lockport, Illinois
 Lockport, Indiana
 Lockport, Kentucky
 Lockport, Louisiana
 Lockport (stad), New York